Das Toray Pan Pacific Open 1992 war ein Damen-Tennisturnier in Tokio. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 28. Januar bis 2. Februar 1992 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1992
Tennisturnier in Shibuya